Akhisar ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Akhisar, ein Bezirk und dessen Hauptort in der Provinz Manisa
 Akhisar (Aksaray), ein Dorf im zentralen Bezirk der Provinz Aksaray
 Akhisar (Gümüşhane), ein Dorf im zentralen Bezirk der Provinz Gümüşhane